Mirzāpur kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Mirzāpur (ort i Bangladesh), Dhaka,

Indien 

 Mirzapur-cum-Vindhyāchal, ort, 
 Mirzāpur (distrikt), Uttar Pradesh, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar